Верещагин, Игорь:
 Верещагин, Игорь Евгеньевич (род. 1952) — российский музыкальный и уличный фотограф.
 Верещагин, Игорь Петрович (род. 1931) — советский и российский учёный.